Borknagar — дебютный студийный альбом норвежской группы Borknagar, вышедший в 1996 году.

Об альбоме 
Альбом отличается более простым подходом в стиле блэк/викинг-метал (с тяжелыми риффами, взрывными темпами и акцентом на резкий вокал), в отличие от фирменного прогрессивного/фолк-звучания группы, на которое они намекнут на своем следующем альбоме, The Olden Domain. Это их единственный альбом, в котором есть тексты песен на норвежском языке, и их единственный альбом, в котором играет Инфернус (Gorgoroth) на бас-гитаре (который, как сообщается, записал все свои басовые партии за один день). Альбом был записан в студии Grieghallen (на которой записывались другие блэк-металлические группы, такие как Burzum, Emperor и Gorgoroth).

Список композиций 
Все песни, кроме отмеченных, написаны Эйстейном Брюном

 «Vintervredets Sjelesagn» (Душевный Сказ о Зимнем Гневе) — 6:44
 «Tanker Mot Tind (Kvelding)» (Мысли К Вершине (Сумерки)) (Ивар Бьорнсон) — 3:29
 «Svartskogs Gilde» (Пир Чёрного Леса) — 5:52
 «Ved Steingard» (Каменная Ферма) — 2:14
 «Krigsstev» (Песнь Войны) — 2:03
 «Dauden» (Смерть) — 5:49
 «Grimskalle Trell» (Мрачный Череп Раба) — 5:38
 «Nord Naagauk» (Северная Кукушка) — 3:07
 «Fandens Allheim» (Вселенная Дьявола) — 6:19
 «Tanker Mot Tind (Gryning)» (Мысли К Вершине (Рассвет)) (Ивар Бьорнсон) — 2:57

Участники записи 
 Эйстейн Брюн — гитары
 Кристофер «Гарм» Рюгг — вокал
 Эрик «Грим» Брёрешифт — ударные
 Ивар Бьорнсон — клавишные
 Инфернус — бас-гитара

Ссылки 
 Borknagar-Borknagar (1996 Дебютный альбом на Borknagar.com)

Альбомы Borknagar